Sofía María Gabriela Pía de Liechtenstein (en alemán: Sophie Marie Gabriele Pia von und zu Liechtenstein; Viena, 11 de julio de 1837-Zell am See, 25 de septiembre de 1899) fue una princesa de Liechtenstein y miembro de la Casa Principesca de Liechtenstein por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Carlos de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Sofía fue princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y miembro de la Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Familia 

Sofía era el tercer vástago y tercera hija del príncipe Luis II de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Francisca Kinsky de Wchinitz y Tettau. Era una hermana mayor del príncipe Juan II de Liechtenstein y del príncipe Francisco I de Liechtenstein.

Matrimonio e hijos 
Sofía contrajo matrimonio con el príncipe Carlos de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, único hijo varón y segundo vástago y más joven del príncipe heredero Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y de su esposa, la princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg, el 4 de mayo de 1863 en Viena. Sofía y Carlos tuvieron ocho hijos:

 Francisca (Kleinheubach, 30 de marzo de 1864-Düsseldorf, 12 de abril de 1930).
 Adelaida (Kleinheubach, 17 de julio de 1865-Praga, 6 de septiembre de 1941), desposó al conde Adalberto José de Schönborn.
 Inés (Kleinheubach, 22 de diciembre de 1866-Oosterhout, 23 de enero de 1954).
 José (Kleinheubach, 11 de abril de 1868-Roma, 15 de febrero de 1870), príncipe heredero.
 María Teresa (Roma, 4 de enero de 1870-Viena, 17 de enero de 1935), desposó al duque Miguel de Braganza.
 Aloisio (Kleinheubach, 15 de septiembre de 1871-Schloss Bronnbach, 25 de enero de 1952), desposó a la condesa Josefina Kinsky de Wchinitz y Tettau.
 Ana (Kleinheubach, 28 de septiembre de 1873-Viena, 27 de junio de 1936), desposó al príncipe Félix de Schwarzenberg.
 Juan Bautista (Kleinheubach, 29 de agosto de 1880-Newport, 18 de mayo de 1956), desposó a la condesa Alexandra de Bernstorff.

Tras su muerte, su esposo cedió la jefatura de la casa a su hijo mayor sobreviviente y entró en la Orden de los Dominicos, haciéndose monje.

Títulos y estilos 
 11 de julio de 1837-4 de mayo de 1863: Su Alteza Serenísima la princesa Sofía de Liechtenstein.
 4 de mayo de 1863-25 de septiembre de 1899: Su Alteza Sernísima la princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, princesa de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Princesas de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Princesas de Liechtenstein
Nacidos en Viena